Baladra puede referirse a:
 El nombre común de la planta Beta vulgaris var. cicla
 El nombre común de la planta Helleborus foetidus.
 El nombre común de la planta '''''Veratrum album